Pedro Martínez era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno da Yannick Hanfmann.

In finale Nicolás Jarry ha battuto Tomás Martín Etcheverry con il punteggio di 6(5)-7, 7-6(5), 6-2.

Teste di serie 

  Lorenzo Musetti (secondo turno)
  Francisco Cerúndolo (secondo turno)
  Sebastián Báez (semifinale)
  Diego Schwartzman (secondo turno)

<li>  Albert Ramos Viñolas (primo turno) <li>
<li>  Laslo Đere (quarti di finale) <li>
<li>  Pedro Cachín (primo turno) <li>
<li>  Bernabé Zapata Miralles (ritirato) <li>

Wildcard 

  Cristian Garín (secondo turno)
  Alejandro Tabilo (primo turno)

  Dominic Thiem (primo turno)

Qualificati 

  Riccardo Bonadio (secondo turno)
  Juan Manuel Cerúndolo (secondo turno) 

  Camilo Ugo Carabelli (primo turno) 
  Yannick Hanfmann (quarti di finale)

Lucky loser 

  Carlos Taberner (primo turno, ritirato)

Special exempt 

  Nicolás Jarry (Campione)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Chile Open 2023